Tommaseo ist der Familienname folgender Personen:

 Niccolò Tommaseo (1802–1874), italienischer Schriftsteller, Politiker und einer der bedeutendsten Lexikographen des Italienischen

Siehe auch:
 Caffè Tommaseo, älteste noch betriebene Kaffeehaus in der norditalienischen Stadt Triest